Die Spielzeit 2008/09 der MOL Liga war die erste reguläre Austragung der höchsten gemeinsamen Eishockeyspielklasse Rumäniens und Ungarns. Erster Meister der Liga wurde der HC Miercurea Ciuc, der auch die beste Mannschaft der Hauptrunde war.

Teilnehmer und Modus 

Jede Mannschaft spielte gegen jeden Gegner vier Mal, wodurch die Gesamtzahl der Spiele pro Mannschaft in der Hauptrunde 36 betrug. Die ersten vier Mannschaften qualifizierten sich für die Playoffs, in denen das Halbfinale im Modus Best-of-Three, das Finale im Modus Best-of-Five ausgetragen wurde.

Folgende Mannschaften nahmen an der ersten Austragung der Liga in der Saison 2008/09 teil:

  Dunaújvárosi Acélbikák aus Dunaújváros
  Ferencvárosi TC aus Budapest
  Budapest Stars aus Budapest
  Miskolci Jegesmedvék JSE aus Miskolc
  Újpesti TE aus Budapest
  Alba Volán Székesfehérvár II
  SC Miercurea Ciuc aus Miercurea Ciuc (ung. Csíkszereda)
  HC Csíkszereda aus Miercurea Ciuc (ung. Csikszereda)
  Steaua Bukarest aus Bukarest
  CS Progym Gheorgheni aus Gheorgheni

Tabelle des Grunddurchgangs

Play-offs

Auszeichnungen 
Folgende Auszeichnungen wurden von der MOL Liga vergeben:
 Topscorer: Patrik Sigvard Wallenberg (SC Miercurea Ciuc) mit 81 Punkten (50 Tore und 31 Assists in 37 Spielen)
 Most Valuable Player: Patrik Sigvard Wallenberg (SC Miercurea Ciuc)
 Bester Torhüter: Björn Wallberg (Budapest Stars)
 Bester Verteidiger: Igor Rufus (Újpesti TE)
 Bester Stürmer: Árpád Mihály (HC Miercurea Ciuc)

Statistiken

Topscorer

Torhüter

Kader des MOL-Liga-Siegers

Einzelnachweise

Weblinks 
 Saisonübersicht auf der Seite des ungarischen Eishockeyverbandes
 Offizielle Webseiten des ungarischen Eishockeyverbandes (engl./ung.)

Eishockeysaison 2008/09
Saison der Erste Liga (Eishockey)